La Maison des secrets

Télévision
 Secret Story#La maison des secrets
Saison 9 des Experts : Miami#Épisode 6 : La Maison des secrets
Preuve à l'appui (série télévisée)#Quatrième saison (2004-2005)